Мокшанов — фамилия; имеет женскую форму Мокшанова.
 Мокшанов, Дмитрий Иванович (род. 1935) — советский и российский военачальник, первый заместитель Командующего войсками СКВО, генерал-лейтенант.

 Мокшанова, Наталья Сергеевна (более известна под фамилией Шляпина; род. 1983) — нападающая женской сборной России по футболу. 
 Мокшанова, Татьяна Петровна (род. 1984) — эрзянская поэтесса, переводчица, редактор, член Союза писателей России.

См. также